Рютов — российская фамилия: 
 Рютов, Василий Иванович (1920—?) — сержант, участник ВОВ.
 Рютов, Георгий Иванович (1873—1938) — русский композитор и регент.
 Рютов, Дмитрий Дмитриевич (род. 1940) — российский и американский физик.
 Рютов, Николай Андреевич (1908—1945) — младший лейтенант, парторг, кавалер ордена Отечественной войны II степени.